La palabra Tollo puede referirse a:
 Un tollo, depresión del terreno en zonas de carácter cárstico.
 La localidad italiana de Tollo, en la región de los Abruzos.
 Tollo (Cantabria), núcleo de población en el término municipal de Vega de Liébana (Cantabria).
 Tollos, localidad de provincia de Alicante (España).
 Laguna de los Tollos, laguna en la frontera entre las provincias de Cádiz y Sevilla, en España.
 Tollo (pescado), tipo de pescado (Tiburones).
 Tollo, carne que tiene el ciervo junto a los lomos.